The Rose, Vol. 2 — друга збірка поезій американського репера Тупака Шакура, покладених на музику й виконаних іншими артистами, та пісень навіяних ними. Виконавчий продюсер: Афені Шакур. Є сиквелом до The Rose That Grew from Concrete (2000).

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Тупака Шакура